Marsupidium är ett släkte av bladmossor. Marsupidium ingår i familjen Acrobolbaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Marsupidium